Bofete kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bofete (ort), São Paulo, 
 Bofete (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar